Calafuria può significare:

Riserva naturale Calafuria, area protetta posta a sud di Livorno;
Torre di Calafuria, torre di avvistamento situata a Livorno, tra le località di Antignano e Quercianella;
Calafuria, romanzo di Delfino Cinelli uscito nel 1929;
Calafuria, film di Flavio Calzavara uscito nel 1942 e basato sul romanzo suddetto.